Il doppio degli Internazionali Femminili di Palermo 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Radka Bobková e Petra Langrová erano le detentrici del titolo, ma solo la Bobkova ha partecipato in coppia con Flora Perfetti.

La Bobkova e la Perfetti hanno perso nei quarti di finale contro Florencia Labat e Barbara Rittner.

Janette Husárová e Barbara Schett hanno battuto in finale 6–1, 6–2 Florencia Labat e Barbara Rittner.

Teste di serie
 Sandra Cecchini /  Laura Garrone (primo turno)
 Silke Meier /  Henrieta Nagyová (quarti di finale)
 Radka Bobková /  Flora Perfetti (quarti di finale)
 Corina Morariu /  Sarah Pitkowski (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali Femminili di Palermo 1996